Liaunig steht für:

 Museum Liaunig, privates Kunstmuseum in Kärnten

Liaunig ist der Familienname folgender Person:

 Herbert W. Liaunig (* 1945), österreichischer Unternehmer und Kunstsammler